Chen Yan (née en 1979), nageuse chinoise
Chen Yan (née en 1981), nageuse chinoise
Chen Yan (née en 1997), tireuse sportive chinoise